Zwackh kan som auktorsförkortning betyda:

 Wilhelm von Zwackh-Holzhausen
 Philipp Franz Wilhelm von Zwackh-Holzhausen

Robotskapade auktorsförkortningar